

Personnes célèbres
 Famille de Belzunce
 Henri François-Xavier de Belsunce-Castelmoron (se prononce bel-zunce) (1671-1755) était l'évêque de la ville de Marseille durant la peste de 1720 puis évêque-duc de Laon en 1723 et Pair de France.
 Armand de Belzunce (1722-1763), gouverneur de Saint-Domingue.

Toponymes
 Belsunce (Marseille) est un quartier de Marseille qui doit son à Henri François-Xavier de Belsunce-Castelmoron précédemment évoqué.
 Le cours Belsunce est la rue principale du quartier de Belsunce à Marseille. 
 Le canton de Marseille-Belsunce est situé dans les Bouches-du-Rhône, dans l'Arrondissement de Marseille.
Rue de Belzunce est une rue du  de Paris,

Autre
 Le Régiment de Belsunce est, de 1749 à 1761, un des anciens noms du  d'infanterie de ligne.
 Belsunce Breakdown est une musique créée par Bouga faisant partie de la bande originale du film Comme un aimant ; elle parle du quartier Belsunce à Marseille.